Ботафого — затока та пляж у Бразилії
 «Ботафого» — бразильський футбольний клуб